Corbeanca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corbeanca (Ilfov), Gemeinde im Kreis Ilfov
 Corbeanca (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu